

Aziende
 Claas – costruttore tedesco di macchine agricole fondata da August Claas

Persone 
 Alaert Claas († 1560) – incisore di rame olandese
 August Claas (1887-1982) – imprenditore tedesco fondatore della Claas
 Cristin Claas – cantante tedesca
 Gerhard Claas (1928-1988) – dal 1980 al 1988 segretario generale della Chiesa Battista
 Helmut Claas (1926-2021) – imprenditore
 Herbert Claas (* 1941) – sociologo tedesco
 Regina Claas (* 1955) – pastore tedesco, segretario generale della Chiesa Evangelica di Germania
 Wilhelm Claas (1885-1966) – docente tedesco

Pagine correlate
 Class
 Klaas
 Klaus